Довгаль Анатолій Іванович (1976) — український спринтер, чемпіон Європи (2002).
 Довгаль Анатолій Олександрович (1959—2017) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Довгаль Віктор Сергійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Довгаль Володимир Микитович — український радянський діяч, бригадир бурильників виробничого об'єднання «Кривбасруда», Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 9-11-го скликань.
 Довгаль Ігор Васильович — зоолог.
 Довгаль Олександр Михайлович (*1904-†1961) — український графік.
 Довгаль Спиридон Микитович (*1896-†1975) — український політичний діяч, соціал-демократ, журналіст, редактор, голова уряду УНР на вигнанні (1954, 1969-72), голова Української Національної Ради (1966-67, 1972-75).
 Довгаль Сергій — український журналіст, власкор газети «Україна Молода».

Українські прізвища